Чапа́євка — пасажирський залізничний зупинний пункт Жмеринської дирекції Південно-Західної залізниці.

Розташований у селі Малі Коростівці, Жмеринський район Вінницької області на лінії Жмеринка-Подільська — Могилів-Подільський між станціями Матейкове (3 км) та Жмеринка-Подільська (6 км).

Станом на січень 2020 року щодня одна пара дизель-потягів прямують за напрямком Жмеринка-Подільська — Могилів-Подільський.

Примітки

Джерела 
 
 

Транспорт Жмеринського району
Зупинні пункти Південно-Західної залізниці
Зупинні пункти Вінницької області